Ausona o també Ausa és l'antic nom de la ciutat de Vic. El seu nom prové de la tribu ibera dels ausetans, tot i que també s'hi consideren hipòtesis sobre un origen cèltic o gàl·lic. Més tard el poble romà va traduir el nom per vicus, que significa poble.
 Ausona, nom llatí del comtat d'Osona.
 Ausona, segons Titus Livi la ciutat capital dels ausons a la Campània.
 Ausona, setmanari comarcal d'Osona d'ideologia conservadora que es publicava en llengua castellana.
 Duo Ausona, duet vigatà format per Dolors Roca i M. Carme Bau, actiu als anys 1960.

Vegeu també 
 Ausònia (desambiguació)
 Aussona